ОАО «Борисовдрев» () — белорусская деревообрабатывающая компания, расположенная в городе Борисове Минской области, одна из крупнейших в Республике Беларусь.

История 
В 1901 году в Борисове была основана спичечная фабрика «Березина», в 1912 году — деревообрабатывающее предприятие, на базе которых в БССР был создан Борисовский фанерно-спичечный комбинат. В 1928 году началось строительство новой механизированной спичечной фабрики и электростанции. После окончания строительства спичечная фабрика была переведена в новые корпуса, а в старых корпусах разместилось производством фанеры и изделий из неё. в 1931 году фабрика была переименована в «Пролетарскую победу». В годы Великой Отечественной войны фабрике был нанесён тяжёлый урон, оценивавшийся в 26 млн рублей. В 1948 году началось строительство нового фанерного завода, которое завершилось к 1950 году, к 1952 году завершилось переоснащение спичечной фабрики новыми спичечными автоматами. В 1960 году комбинат освоил производство мебели, в 1968 году — ДСП, в 1972 году установлено новое спичечное оборудование. В 1971 году комбинат преобразован в Борисовское производственное деревообрабатывающее объединение «Борисовдрев». В 1991 году завод перешёл в подчинение концерна «Беллеспром», в 1993 году — в подчинение Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров народного потребления, в 1995 году — концерна «Беллесбумпром». В 1999 году предприятие преобразовано в открытое акционерное общество. В 2003 году к предприятию был присоединён Борисовский леспромхоз, в 2009 году — Синявская мебельная фабрика в Клецком районе, в 2013 году — лесопильный участок в Березинском районе.

Современное состояние 
В 2008—2014 годах предприятие провело модернизацию производства, вызванную высоким (более 90%) износом оборудования. Общая сумма средств, вложенных в перевооружение, оценивалась в 112 млн евро. Однако предприятие начало испытывать трудности с обслуживанием кредитов и взятием новых кредитов для пополнения оборотных средств и в результате стало убыточным. С целью финансового оздоровления в 2016 году предприятие передано в состав холдинга, организованного государственным Банком развития Республики Беларусь. С целью поиска стратегического инвестора в 2018 году государственный пакет акций предприятия (98,9%) был выставлен на продажу. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 39,9 млн рублей (около 19 млн долларов). По этому показателю компания находилась на 7-м месте из девяти предприятий холдинга. Чистый убыток предприятия в 2018 году составил 17 млн рублей (около 8,5 млн долларов).

Предприятие производит МДФ, спички, фанеру. В 2017 году доля предприятия на белорусском рынке МДФ оценивалась в 45%, фанеры — в 15%. До 80% продукции экспортировалось. В течение длительного времени в Республике Беларусь существовало три спичечных фабрики — в Борисове, Гомеле и Пинске. В 2017 году доля «Борисовдрева» на белорусском рынке спичек оценивалась в 40%. В 2020 году ЗАО «Пинскдрев» прекратило их производство из-за падения спроса, и планировалось заместить долю «Пинскдрева» за счёт увеличения производства спичек на «Борисовдреве».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте концерна «Беллесбумпром»
 Страница на сайте «Холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности „Borwood“»

Предприятия Борисова
Предприятия деревообрабатывающей промышленности СССР
Предприятия деревообрабатывающей промышленности Белоруссии
Спичечные фабрики